Виево:

 Виево — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.
 Виево — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Лешненский повят, Великопольское воеводство.